Tagamõisa bezeichnet
 Tagamõisa (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland
 Tagamõisa (Viljandi), Ort in der Landgemeinde Viljandi, Estland